Kamber ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Kamber (1896–1970), Schweizer Politiker (SP)
 August Kamber (1871–1948), Schweizer Politiker (SP)
 Danilo Kamber (* 2000), deutscher Kinderdarsteller, siehe Danilo Kamperidis
 Djordje Kamber (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Emina Čabaravdić-Kamber (* um 1949), bosnische Journalistin, Schriftstellerin und Malerin
 Eugen Kamber (1924–1991), Schweizer Radrennfahrer
 Gerald Kamber (1925–2014), US-amerikanischer Romanist
 Janick Kamber (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Luka Kamber (* 1994), deutsch-kroatischer Basketballspieler
 Oliver Kamber (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Robin Kamber (* 1996), Schweizer Fußballspieler

Kamber bezeichnet:
 Kamber (Vorname), türkischer Personenname
 Kamber (legendärer König), erster legendärer König von Wales (lateinisch Cambria)